Decameron – raccolta di novelle di Giovanni Boccaccio
 Decameron – programma televisivo satirico del 2007 condotto da Daniele Luttazzi
 Il Decameron – film del 1971 diretto da Pier Paolo Pasolini

 Il Decamerone  – film del 1912 diretto da Gennaro Righelli